Анна Ласкарис (; ) — итальянская аристократка.

Биография 
Дочь и наследница Жана Антуана  де Ласкариса, владетельного графа Тенды, и его жены Изабеллы д’Англюр.

В 1498 году, в 10-летнем возрасте, была выдана замуж за французского аристократа Луи де Клермона, но не позднее сентября 1501 года овдовела.

Второй раз была выдана замуж в 14 лет, в 1502 году, за Рене Савойского, графа де Виллара, внебрачного сына Савойского владетельного герцога Филиппа II.

После смерти отца (13 августа 1509) унаследовала его владения — графство Тенда и несколько второстепенных синьорий.

В этот период Анна Ласкарис и её муж Рене Савойский пользовались большим влиянием, так как единокровная сестра Рене, Луиза Савойская, в то время являлась королевой-консортом Франции. Пользуясь своим положением, Рене и Анна попытались отторгнуть от владений сеньора Монако Люсьена Гримальди значительную часть сеньории Ментона, и тот вынужден был выплатить им 5 тысяч золотых экю за право дальнейшего владения своими землями.

Дети 
В браке Анны Ласкарис и Рене Савойского родились следующие дети:
 Клод Савойский (1507—1569) — граф Тенды, французский государственный деятель, в 1525—1566 годах губернатор Прованса.
 Мадлен Савойская (1510—1586) — с 1526 года жена коннетабля Франции Анна де Монморанси.
 Маргарита Савойская (ум. 1591) — жена Антуана II де Люксембург-Линьи, графа де Бриенна;
 Онора II Савойский (ум. 1580) — маршал Франции (1571), наследник графства Тенда (1572);
 Изабелла Савойская —  супруга (с 1527 года) Рене де Бастарне, графа де Бушажа.

Графы Тенды